Where Men Are Men – film del 1921 diretto da William Duncan
Where Men Are Men – cortometraggio del 1931 diretto da Alfred J. Goulding
Ai vostri ordini signora! (Fancy Pants o Where Men Are Men) – film del 1950 diretto da George Marshall